Ирена Вейс (урождëнная Зильберберг, творческий псевдоним Анери, ; 1 октября 1888, Лодзь — 1981, Краков) — польская художница, витражистка.

Обучалась в варшавской Школе изящных искусств под руководством Конрада Кржижановского и К. Тихого (рисунок и живопись), К. Дуниковского (скульптура) .

Затем продолжила учëбу на частных курсах у художника Войцеха Вейса, за которого вышла замуж в 1908 году.

Взяла себе псевдоним «Анери» (анаграмма имени Ирена), чтобы еë работы не путали с полотнами мужа. В 1913 посетила Венецию, где под впечатлением от атмосферы этого города, создала ряд замечательных пейзажей.

Во время первой мировой войны училась в Kunstgewerbeschule (Школе художественных ремëсел) в Вене. С 1925, почти каждое лето проводила у сестры на Лазурном Берегу в Ницце. Писала виды Монте-Карло и Виллефранша.

Участвовала в выставках «Общества польских художников».

Творчество 
Писала, в основном, пейзажи, портреты и отличающиеся живыми, насыщенными цветами натюрморты.

Проектировала витражи и мозаику.

Личная жизнь 
Муж — художник Войцех Вейс (1875—1950).

Примечания

Ссылки 
 Irena Weiss zw. Aneri
 

Художницы Польши XX века
Художники-портретисты Польши
Художники-пейзажисты Польши